Taejo - tytuł przysługujący pierwszemu królowi w dynastii w Korei

 T’aejo (877–943) - król koreański, pierwszy władca z dynastii Goryeo
 T’aejo (1335–1408) - król koreański, pierwszy władca z dynastii Joseon